Бланкенфельде-Малов () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Тельтов-Флеминг.  Занимает площадь 54,89 км². Официальный код — 12 0 72 017.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бранденбурга